Euskaltel-Euskadi er et cykelhold fra Baskerlandet i Spanien, der blev etableret i 2008. Fra starten og til og med 2017 kørte det som et amatørhold, inden det de næste to sæsoner havde status som UCI kontinentalhold. Fra 2020 blev det rykket op som UCI ProTeam. Siden marts 2020 har telekommunikationsselskabet Euskaltel været navnesponsor for holdet.

Holdet

2023

Sejre

2022

2021

Sejre

2020

2019

Sejre

2018

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 
 
 

Cykelhold fra Spanien
Etableret i 2008